Kiriwina peut désigner :

 L'île Kiriwina en Papouasie-Nouvelle-Guinée
 La langue Kilivila aussi appelé le Kiriwina